Número ordinal
 Primeiros (Babylon 5) — nome coletivo de um grupo de alienígenas no universo da série de televisão de ficção científica Babylon 5
 Primeiro de cordée — o guia, o chefe de uma excursão na montanha
 Primeira ascensão — em alpinismo, em relação a uma montanha ou cume
 Primeira invernal — primeira ascensão durante o inverno
 Primeiras Nações — termo utilizado principalmente no Canadá para se referir à etnicidade dos povos indígenas localizados no atual território do país, bem como seus descendentes

Ver também 
 Um
 Primitivo
 Primo

0001